

Pseudonyme 

 Félicia Thierret (v. 1814-1873), comédienne française.

Toponyme 

 Clacy-et-Thierret, commune française de l’Aisne ;
 Église Saint-Jacques de Clacy-et-Thierret, lieu de culte français de l’Aisne.